

Населені пункти та їхні частини

 Дроздово — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дроздово — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Дроздово — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Дроздово — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Дроздово — село в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства
 Дроздово — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дроздово — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Дроздово — село в гміні Римань Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Дроздово — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Дроздово — частина села Дембяни в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дроздово — частина села Шимбарк у гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Дроздово — осада в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дроздово — осада в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Дроздово — присілок, Ленінський міський округ, Московська область

Примітки